Dům U Bílého lva je jméno pro tyto domy v Praze a v Plzni:

Nové Město 
Dům U Bílého lva (Štěpánská), čp. 652, Štěpánská 19

Staré Město 
Dům U Bílého lva (Malé náměstí), čp. 143, Malé náměstí 2
Dům U Bílého lva (Celetná), čp. 555, Celetná 6, Kamzíková 7
Dům U Vola, někdy zvaný U Bílého lva, čp. 462, Staroměstské náměstí 27, Melantrichova 21
Dům U Minuty, někdy zvaný U Bílého lva, čp. 3, Staroměstské náměstí 2

Malá Strana 
Dům U Bílého lva (Vlašská), čp. 358/III, Vlašská 7
Dům U Tří vlaštovek, zvaný U Bílého lva, čp. 359/III, Vlašská 8, Břetislavova 7
jeden ze zaniklých domů na místě dnešního Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí

Plzeň 
Dům U Bílého lva (Plzeň), čp. 84, Pražská 15, Perlová 2